Die Abkürzung XBO steht für
 ein eingetragenes Warenzeichen und Typenbezeichnung einer Xenon-Gasentladungslampe von Osram
 den Flugplatz Boulsa bei Boulsa in Burkina Faso (IATA-Code)

XBO